Torpet henviser til flere stednavne:
 Torpet (Jammerbugt Kommune-Gjøl Sogn) – bebyggelse i Gjøl Sogn, Jammerbugt Kommune
 Torpet (Jammerbugt Kommune-Saltum Sogn) – bebyggelse i Saltum Sogn, Jammerbugt Kommune
 Torpet (Ringsted Kommune) – bebyggelse i Ringsted Sogn, Ringsted Kommune
 Torpet (Aalborg Kommune) – landsby i Vadum Sogn, Aalborg Kommune